«Эстрелла» (Sport Vereniging Estrella) — футбольный клуб из Арубы, в настоящее время играющий в первом дивизионе чемпионата Арубы по футболу. Клуб расположен в Папилоне, Санта-Крус. Команда является одной из самых успешных в арубском футболе и является одной из двух арубских команд, выигравших чемпионат Нидерландских Антильских островов.

История 
Основан 1 сентября 1948 году. Эстрелла является одним из двух арубских клубов, выигравших чемпионат Нидерландских Антильских островов. Самый успешный период клуба — 1980-х и 1990-х года. За это время клуб выиграл восемь чемпионских титулов в период с 1985 по 1999 год.

Благодаря своему титулу чемпиона Нидерландских Антильских островов, Эстрелла стал первым арубским клубом, принявшим участие в Кубке чемпионов КОНКАКАФ в 1971 году. Воспользовавшись поражением соперника в предварительном раунде, клуб отыграл групповой этап, в котором занял последнее место, не набрав ни одного очка.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Управление клубом 
 Президент: Эдмонд Крус
 Вице-президент: Мишель Лопес
 Секретарь:  Джуни Крус

Достижения

Достижения 
 «Чемпионат Арубы»
 Обладатель Титула: 1968, 1973, 1977, 1985, 1988, 1989, 1990, 1992, 1996, 1998, 1999, 2006 (12):

 «Чемпионат Нидерландских Антильских островов»
 Победитель: 1970 (1)

 «Лига чемпионов КОНКАКАФ»
 Попадение в финальный раунд: 1971: (6-е место в финальной группе — 0 очков)

Примечания 

Футбольные клубы Арубы